, une ville de l'État d'Anambra au Nigeria
, une ville de l'État de Kogi au Nigeria